Il singolare femminile del NASDAQ-100 Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2006.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Jill Craybas.

Svetlana Kuznecova ha battuto in finale 6–4, 6–3 Marija Šarapova.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Amélie Mauresmo (semifinali)
  Kim Clijsters (secondo turno)
  Justine Henin-Hardenne (secondo turno)
  Marija Šarapova (finale)
  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Elena Dement'eva (quarto turno)
  Patty Schnyder (quarto turno)
  Venus Williams (ritiro)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Anastasija Myskina (quarti di finale)
  Nicole Vaidišová (ritiro)
  Svetlana Kuznecova (campionessa)
  Daniela Hantuchová (terzo turno)
  Ana Ivanović (quarto turno)
  Elena Lichovceva (terzo turno)
  Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)

 Flavia Pennetta (ritiro)
 Dinara Safina (secondo turno)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Marija Kirilenko (quarto turno)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Tatiana Golovin (semifinali)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Martina Hingis (terzo turno)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Klára Koukalová (terzo turno)
 Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Sofia Arvidsson (quarto turno)
 Květa Peschke (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2006